Der Name Chardonney bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Bussy-Chardonney im Schweizer Kanton Waadt
 einen Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Montaubion-Chardonney und der heutigen Gemeinde Jorat-Menthue im Schweizer Kanton Waadt
 einen Ortsteil der Gemeinde Champorcher in der Region Aostatal, Italien

Siehe auch:
 Chardonnay
 Chardonnet